Die Saison 2013/14 der Feldhockey-Bundesliga Damen begann am 7. September 2013 und endet am 4. Mai 2014. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde vom UHC Hamburg ausgerichtet.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde 

Die Endrunde der Deutschen Meisterschaften der Damen findet wegen der Hockey-Weltmeisterschaften im Juni diesmal schon am 3. und 4. Mai 2014 statt.

Sollte es keinen Sieger nach der regulären Spielzeit geben, wird in der Verlängerung mit Golden Goal gespielt. Danach gibt es 7m-Schießen.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 14/15 sind die letztplatzierten Klipper THC und Eintracht Frankfurt. Im Gegenzug steigen der Düsseldorfer HC und der TSV Mannheim in die Bundesliga 14/15 auf.

Quellen 

2013
Hockey 2013
Hockey 2014